Skorvtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skorvtjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Stor-Skorvtjärnen, sjö i Sundsvalls kommun, 
Skorvtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 705636-163243), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,2 ha)
Skorvtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 706033-164354), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Skorvtjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Skorvtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 717062-169825), sjö i Skellefteå kommun,  (9,96 ha)
Skorvtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 717206-173991), sjö i Skellefteå kommun,  (2,86 ha)
Skorvtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Skorvtjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 717705-173737), sjö i Skellefteå kommun,  (2,75 ha)
Skorvtjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 719776-171225), sjö i Skellefteå kommun, 
Skorvtjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 
Skorvtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (25,9 ha)
Skorvtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 
Skorvtjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn